Save You, singolo dei Pearl Jam del 2003
Save You, singolo dei Simple Plan del 2008